Hypomyzostoma är ett släkte av ringmaskar. Hypomyzostoma ingår i familjen Myzostomidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Havsborstmaskar
Hypomyzostoma